John Daley ist der Name folgender Personen:

* John Daley (Boxer) (1909–1963), US-amerikanischer Boxer
 John Daley (Schauspieler), Schauspieler
 John Francis Daley (* 1985), US-amerikanischer Filmschauspieler und Musiker
 John J. Daley (1923–2000), US-amerikanischer Politiker